Carrier, een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Willis Carrier, Amerikaans ingenieur en uitvinder
 Carrier Corporation, een Amerikaanse fabrikant van koelsystemen en airconditioners
 Carrier Carrosserie, een carrosseriebouwer uit het Franse Alençon
 Carrier (duif), een duivensoort bekend van de duivensport
 Het Engelse woord voor draaggolf
 Carrier (computerspel)
 Carrier (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019 
 Common carrier, een persoon of onderneming die goederen of personen vervoert